L'Odissea, poema epico di Omero
L'Odissea , film muto italiano del 1911 diretto da Francesco Bertolini e Adolfo Padovan
L'Odissea – musical televisivo del 1991 per la regia di Beppe Recchia
L'Odissea – miniserie TV in due parti del 1997, regia di Andrei Konchalovsky
L'Odissea, regia di Jérôme Salle (2016), film biografico su Jacques Cousteau
L'Odissea – dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Pagine correlate
Odissea (disambigua)